Hohenhaus steht für:

 Hohenhaus (Herleshausen), Gutshof, ehemaliges Herrenhaus, heutiges Hotel in Herleshausen, Hessen
 Hohenhaus (Radebeul), ehemaliges Herrenhaus in Radebeul, Sachsen

Siehe auch:
 Hohes Haus
 Hohehaus
 Höhenhaus
 Hohenhausen
 Hochhaus (Begriffsklärung)